Bärlin ist der Familienname folgender Personen:

 Stefan Bärlin (* 1976), schwedischer Fußballspieler
 Walter Bärlin (1900–1975), deutscher Politiker